Мостицкий — фамилия. Известные носители:
 Мостицкий, Валентин Анатольевич — тенор, заслуженный артист Российской Федерации.
 Мостицкий, Игнаций (Мосцицкий; 1867—1946) — польский государственный деятель, президент Польши и учёный-химик.

См. также 
 Мостицкая — проектируемая станция Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена.